Guy – imię pochodzenia francuskiego
 Guy – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Guy Armoured Car – brytyjski samochód pancerny 
 Guy – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arkansas
 Guy – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Tennessee